Вондога — деревня в Фурмановском районе Ивановской области, входит в состав Иванковского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок дома отдыха «Игнатовское» № 1 переименован в Вондога.

География 
Вондога расположена в северной части Ивановской области, в лесной местности. Протекает река Вондога.

Население

Инфраструктура 
Действовал во времена СССР дом отдыха «Игнатовское» № 1.

Транспорт 
Железная дорога. Остановочный пункт Игнатьевская.

Автодорога регионального значения 24Н-206.

Примечания 

Населённые пункты Фурмановского района